Justin Bowers (né le  à Halifax, dans la province de la Nouvelle-Écosse au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2003 avec les Mooseheads de Halifax dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Slammers de Woodstock || LMHJA ||44 ||17 ||37 ||54 ||23 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || Mooseheads de Halifax || LHJMQ ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Slammers de Woodstock || LMHJA ||50 ||30 ||64 ||94 ||53 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Slammers de Woodstock || LMHJA ||54 ||58 ||65 ||123 ||81 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Université St. Thomas (Nouveau-Brunswick)|Université St. Thomas || SUA ||28 ||14 ||15 ||29 ||18 ||8 ||4 ||6 ||10 ||6 
|-
|2007-2008 || Université St. Thomas || SUA ||28 ||15 ||24 ||39 ||38 ||6 ||2 ||7 ||9 ||0
|-
|2008-2009 || Bombers de Dayton || ECHL ||44 ||15 ||30 ||45 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2008-2009 ||Monsters du lac Érié ||LAH ||9 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Flames de Quad City || LAH ||18 ||4 ||3 ||7 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Americans d'Allen || LCH ||49 ||23 ||50 ||73 ||49 ||20 ||12 ||18 ||30 ||61    
|-
|2009-2010 || Heat d'Abbotsford || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Road Warriors de Greenville || ECHL || 44|| 16|| 36|| 52|| 12|| 11|| 1|| 12|| 13|| 4
|-
|2010-2011 || Pirates de Portland || LAH || 26|| 4|| 6|| 10|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Road Warriors de Greenville || ECHL || 69|| 19|| 59|| 78|| 37|| 3|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2011-2012 || Admirals de Milwaukee || LAH || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013 || Bulls de San Francisco || ECHL || 37|| 8|| 21|| 29|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Gladiators de Gwinnett || ECHL || 32|| 10|| 21|| 31|| 16|| 10|| 2|| 4|| 6|| 4

Notes et références 

Naissance en mars 1985
Naissance à Halifax (Nouvelle-Écosse)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Mooseheads de Halifax
Joueur des Bombers de Dayton
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Flames de Quad City
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Road Warriors de Greenville
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Bulls de San Francisco
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Attaquant de hockey sur glace